Az első szovjet gyártmányú páncélautó, amit a rendelkezésre álló, 4x2-es kerékképletű, Fiat F-15 (később a saját gyártmányú AMO-F-15) tehergépjármű alvázára építettek.

Története 
Az első világháború és az oroszországi polgárháború tanulságait figyelembe véve, a Szovjetunió vezetői élénk érdeklődést mutattak a páncélozott autók alkalmazása és fejlesztése iránt. Hozzájárult mindehhez, a járművek gyorsasága és olcsósága a lánctalpas harckocsikkal szemben, illetve az ország területének nagysága, és útjainak állapota is. A kezdetben rendelkezésre álló külföldi járművek már elavultak, illetve leharcoltak voltak az 1920-as évek közepére, ezért a katonai tanácsban úgy döntöttek, hogy saját fejlesztésű és építésű harceszközöket rendszeresítenek. Kellett egy jármű, amit felderítő és támogató feladatkörre lehetett bevetni.

A tervezés és gyártás 
A szovjet páncélautó gyártás korai szakaszának a fellegvára a Leningrád (ma Szentpétervár) elővárosának számító kolpinoi Izsorszkije (zavod) gyár volt. A meglévő tudás felhasználásával, a tapasztalatok és az előállítási lehetőségek figyelembe vételével a tervrajz és a prototípus elkészült 1927-ben, majd át lett adva a katonai tesztelő bizottságnak. Az alvázra szerkesztett páncéltest tetejére egy saját gyártású harckocsi, a T-18-as tornyát helyezték, amit egy francia, Hotchkiss típusú löveggel és egy szovjet DT géppuskával láttak el. A döntés értelmében a sorozatgyártás elkezdődhetett 1928-ban.

Az elnevezés 
Az ilyen típusú szovjet katonai járművek nagy részének elnevezésekor a Бронеавтомобиль (Broneavtomobil), azaz a páncélozott autó megjelölést alkalmazták. A nyugati írásmód ennek a rövidítését alkalmazza, a BA-t.

Katonai besorolás 
A szovjet katonai doktrína két csoportra osztotta a haditechnikát. Könnyű kategóriába a csak géppuskával ellátott páncélautókat sorolták, míg a nehéz kategóriát a különféle lövegekkel és géppuskákkal felfegyverzett járművek alkották. A kategóriák elnevezésének semmi köze sem volt a gépek össztömegéhez.

Harci alkalmazás 
A BA-27 bevetésre került a Távol-Keleten a japánok ellen 1938-ban, Lengyelország keleti részének megszállásakor 1939-ben, a finnek ellen a Téli háború alatt, és kevés példánya még jelen volt a Barbarossa hadművelet alatt is. A zsákmányolt példányokat a finn és a német hadsereg is felhasználta, legfőképpen második vonalbeli feladatokra.

Típusváltozatok 

 BA-27 - Alapváltozat

 BA-27 Modell 1928 - Ford AA teherautó alvázára épített változat, Ford motorral. Súlya valamivel csökkent, teljesítménye pedig minimálisan nőt. A kezelőszemélyzetet három főre csökkentették. 

 BA-27M - 1931-ben modernizálási szándékkal átalakított (nagyjából 20 db) páncélautó. A felépítményt és a tornyot a hatkerekű Ford-Timken alvázra építették, ami miatt javult a terepjáró képesség, a végsebesség, a hatótávolság és a manőverezőképesség, de nagyobb lett a tömege is, és újra visszatértek a négyfős személyzet alkalmazására.

Források

További információk 

 
 
 
Haditechnika
Harci járművek
20. század
